Czerniewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń 
 Czerniewice – stacja kolejowa w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Czerniewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice
 Czerniewice – część Legnicy
 Czerniewice – część Torunia